Miejscowości w Polsce:
 Cywiny Wojskie
 Cywiny-Dynguny